La Rinconada pode referir-se a:

La Rinconada — comuna da província de Córdova, Argentina.

La Rinconada — município da Espanha, situado na província de Sevilha, na comunidade autônoma da Andaluzia.
La Rinconada de la Sierra — município da Espanha, situado na província de Salamanca, na comunidade autônoma de Castela e Leão.
Navarredonda de la Rinconada — município da Espanha, situado na província de Salamanca, na comunidade autônoma de Castela e Leão.

La Rinconada — município do Peru, situado na região de Puno. É considerada a cidade mais alta do mundo.

Hipódromo La Rinconada — o hipódromo de Caracas, Venezuela.

Ver também
 Rinconada

Desambiguação
Desambiguações de topônimos